Luzern kan syfta på följande:

 Luzern − stad i Schweiz
 Luzern (kanton) − kanton i Schweiz
 Luzern-Land − distrikt i Schweiz
 Luzern-Stadt − distrikt i Schweiz

Se även 
 Lusernsläktet − ett släkte i familjen ärtväxter